Antonio I de Sajonia (en alemán, Anton I. von Sachsen; Dresde, 27 de diciembre de 1755-Pillnitz, 6 de junio de 1836) fue rey de Sajonia desde 1827 hasta su muerte. Fue el cuarto hijo del elector de Sajonia, Federico Cristián, y de su esposa, la princesa María Antonia Walpurgis de Baviera, hija del emperador Carlos VII del Sacro Imperio Romano Germánico. El pueblo sajón recordó su gobierno como una época de mejora en el nivel de vida y la paz, por lo que se hizo conocido como Antonio der Gütige ("Antonio el Gentil").

Primeros años 
Cuando Antonio nació, estaba en el quinto lugar en la línea de sucesión al electorado sajón, por detrás de su padre y sus tres hermanos mayores, Federico Augusto, Carlos y José, el cuál falleció en la infancia en 1763, poco antes que su padre, que ya era elector. Antonio tenía ocho años, por lo que su madre asumió su educación junto con la de sus hermanos.
 
Con pocas posibilidades de participar en la política del electorado o recibir tierras de su hermano mayor, Federico Augusto III, Antonio vivió bajo las sombras. Ningún elector de Sajonia después de Juan Jorge I dio apariciones a sus hijos menores.

Durante los primeros años del reinado de su hermano mayor como elector, Antonio fue el segundo en la línea, precedido solo por su hermano mayor, Carlos. La muerte de él (8 de septiembre de 1781) lo convirtió en el siguiente en la fila del electorado como príncipe heredero (Kronprinz); esto se debió a que todos los embarazos de la electora Amalia, a excepción de una hija, terminaron en muerte fetal.

Matrimonios y descendencia 

Su tía, María Josefa de Sajonia, la cual era delfina de Francia, había querido comprometer a su hija, María Ceferina, con Antonio; no obstante la pequeña murió en 1755, abandonándose los planes. Otra candidata francesa fue la hermana de María Ceferina, María Clotilde (más tarde reina de Cerdeña), pero nuevamente no sucedió nada.

Contrajo matrimonio por poderes en Turín, el 29 de septiembre de 1781 y en persona en Dresde, el 24 de octubre de ese año, con María Carolina, princesa de Saboya y Cerdeña, hija del rey Víctor Amadeo III de Cerdeña y de la infanta María Antonia de España. El matrimonio duró poco más de un año, culminando con la muerte de la princesa a causa de la viruela. No tuvieron hijos.

Contrajo matrimonio, por segunda vez, por poderes en Florencia, el 8 de septiembre de 1787, y en persona, en Dresde, el 18 de octubre de ese año, con la archiduquesa de Austria, María Teresa, primera hija del emperador del Sacro Imperio, Leopoldo II, y de la infanta María Luisa de España. La ópera Don Giovanni de Mozart estaba originalmente pensada para ser representada en honor a su novia para una visita a Praga el 14 de octubre de 1787, mientras viajaba entre Viena y Dresde para la ceremonia en persona, y se imprimieron libretos con mención de los nombres tanto de Antonio como de la archiduquesa. Sin embargo, no se pudo arreglar a tiempo, por lo que la ópera Las bodas de Fígaro fue sustituida por orden expresa del tío de la novia, el emperador José II. La elección fue considerada inapropiada para una nueva novia por muchos observadores, y la archiduquesa abandonó temprano el teatro de ópera sin ver la obra completa. Mozart se quejó amargamente de las intrigas que rodearon este incidente en una carta a su amigo, Gottfried von Jacquin, que fue escrita por etapas entre el 15 de octubre y el 25 de octubre de 1787. Antonio estuvo presente en Praga en septiembre de 1791 para la primera representación de la ópera de Mozart, La clemencia de Tito, que fue escrita como parte de las ceremonias de coronación de su suegro, el emperador Leopoldo II, como rey de Bohemia. Tuvieron cuatro hijos.

La electora Amalia dio a luz por última vez en 1797 a otro niño que nació muerto. Después de esto, se hizo evidente que Antonio sucedería a su hermano en el Electorado de Sajonia, que fue elevado a reino en 1806 por Napoleón Bonaparte.

Reinado 
Antonio sucedió a su hermano Federico Augusto I como rey de Sajonia tras la muerte de este último, el 5 de mayo de 1827. El nuevo rey de 71 años no tenía ninguna experiencia en el gobierno y, por tanto, no tenía intención de iniciar cambios profundos en la política exterior o interior. Su esposa, María Teresa, murió en noviembre de ese año, en Leipzig, donde estaba con Antonio haciendo una visita al reino.

Los diplomáticos prusianos discutieron la concesión de la Renania prusiana (predominantemente católica) a Antonio (un católico) a cambio de la Sajonia luterana en 1827, pero nada salió de estas conversaciones.

Después de la Revolución de julio de 1830 en Francia, los disturbios en Sajonia comenzaron en otoño. Estos estaban dirigidos principalmente contra la antigua Constitución. Por tanto, el 13 de septiembre el gabinete destituyó al conde Detlev von Einsiedel, seguido de Bernardo von Lindenau. Debido a que la gente deseaba tener un regente más joven, Antonio acordó nombrar a su sobrino, Federico Augusto, como príncipe corregente (Prinz-Mitregenten). Como otra consecuencia de los disturbios, en 1831 se aprobó una nueva constitución que entró en vigor el 4 de septiembre de ese año. Con él, Sajonia se convirtió en una monarquía constitucional y obtuvo una legislatura bicameral y un ministerio responsable, que sustituyó a las antiguas haciendas feudales. La constitución era más conservadora que otras constituciones existentes en este momento en la Unión Alemana. Sin embargo, permaneció en vigor en Sajonia hasta 1918. El rey mantuvo su soberanía exclusiva pero estaba obligado por el gobierno a cooperar con los ministros y las decisiones de ambas Cámaras de los Estados (Kammern der Ständeversammlung) reunidas. La entrada de Sajonia en el Zollverein en 1833 permitió que el comercio, la industria y el tráfico florecieran aún más.

Bajo el reinado de Antonio, Wilhelm Gotthelf Lohrmann fue nombrado inspector jefe del Salón Físico-Matemático en noviembre de 1827, y el Instituto de Educación Técnica fue fundado en 1828, la actual Universidad Técnica de Dresde.

Descendencia 
Antonio y María Teresa tuvieron cuatro hijos:
 María Ludovica (Dresde, 14 de marzo de 1795-ibidem, 25 de abril de 1796), de nombre completo María Ludovica Augusta Federica Teresa Francisca Juana Aloysía Nepomucena Ignacia Ana Josefa Javiera Francisca de Paula Bárbara.
 Federico Augusto (nacido y muerto en Dresde el 5 de abril de 1796).
 María Johanna (Dresde, 5 de abril de 1798-ib., 30 de octubre de 1799), bautizada María Johanna Ludovica Ana Amalia Nepomucena Aloysía Ignacia Javiera Josefa Francisca de Chantal Eva Apolonia Magdalena.
 María Teresa (nacida y muerta en Dresde el 15 de octubre de 1799).

Ninguno de ellos llegó a sobrevivir más de dos años, por lo que a su muerte víctima de una enfermedad pulmonar, fue sucedido por su sobrino, Federico Augusto II, por renuncia del padre de éste y hermano menor del rey Antonio, el príncipe Maximiliano.

Descripción 

Un corresponsal de Dresde escribió sobre él en su adhesión al trono: "SM el Rey Antonio siempre tuvo la costumbre de levantarse muy temprano, a menudo a las cuatro de la mañana, e inmediatamente salir a caminar o pasear a caballo. Actividad continua y ejercicios del cuerpo le han ayudado a darle una constitución robusta. Disfruta de la música como un conocedor; él mismo escribe muchas composiciones musicales, tiene una biblioteca privada muy fina, es muy aficionado a las bellas artes y principalmente al teatro alemán. Ha estudiado genealogía con una especial predilección y a menudo resuelve las dudas de los genealogistas más experimentados. Las personas que tienen la suerte de acercarse a él ensalzan sus observaciones espirituales con mayor exactitud sus deberes religiosos".

Legado 

Para conmemorar la incorporación de su distrito, los ciudadanos de Friedrichstadt de Dresde donaron un busto de retrato del rey Antonio más grande durante su reinado en 1835. El busto fue realizado por el escultor Ernesto Rietschel, quien representó al rey al estilo del Imperio romano. El busto se fundió en Federico-Augusto-Hütte en Plauenschen Grund y se instaló cerca del banco Weißeritz. En 1915, se instaló en su ubicación actual en Hohenthalplatz en Friedrichstadt y se restauró en 2000.

Antonsplatz fue nombrada en honor a Antonio también durante su vida en 1828, y más tarde Antonstrasse y Antonstadt también.

Ancestros 

Nobles de Alemania del siglo XVIII
Reyes de Sajonia del siglo XIX (Casa de Wettin)
Nacidos en Dresde
Grandes maestres de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito